Hulet ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hulet (1945–2011), belgischer Comiczeichner
Randall G. Hulet (* 1956), US-amerikanischer Physiker
 William Henry Hulet (1925–2000), Biologe